Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin de New Haven. C'est la .

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte son  en simple face à Mardy Fish. Ce dernier échoue pour la  consécutive en finale du tournoi.
 En double la paire brésilienne Marcelo Melo/André Sá remporte le titre face à Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit tous les deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en août 2008